— японская фамилия.

Известные носители: Хасимото Гахо (1835—1908) — японский художник.
 Хасимото, Дайки (род. 2001) — японский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Хасимото, Канна (род. 1999) — японская актриса и бывшая певица.
 Хасимото, Кингоро (1890—1957) — японский националист и публицист.
 Хасимото, Кодзи (более известен под псевдонимом Якусё, Кодзи; род. 1956) — японский актёр.
 Хасимото, Кунихико (1904—1949) — японский композитор.
 Хасимото, Кэнто (род. 1993) — японский футболист.
 Хасимото, Мотицура (1909—2000) — японский морской офицер, командир подводной лодки I-58.
 Хасимото, Мэй (более известна под псевдонимом May J.; род. 1988) — японская поп-певица и телеведущая.
 Хасимото, Нанами (род. 1993) — японская певица и модель.
 Хасимото, Рютаро (1937—2006) — политический деятель, премьер-министр Японии (1996—1998).
 Хасимото Санаи (1834—1859) — японский самурай, медик, политик и поэт.
 Хасимото, Синобу (1918—2018) — японский сценарист, режиссёр, продюсер, соавтор режиссёра Акиры Куросавы.
 Хасимото, Синтаро (1892—1945) — японский адмирал.
 Хасимото, Синъя (1965—2005) — японский рестлер.
 Хасимото, Соити (род. 1991) — японский дзюдоист.
 Хасимото, Сэйко (род. 1964) — японская конькобежка и велогонщица, государственный деятель.
 Хасимото, Сэйдзо (более известен под псевдонимом Фукумото, Сэйдзо; род. 1943) — японский актёр.
 Хасимото, Тору (род. 1969) — японский политик.
 Хасимото, Утаро (1907—1994) — японский го-профессионал, основатель Кансай Киин.
 Хасимото, Хакару (1881—1934) — японский врач, впервые описавший заболевание, впоследствии названное тиреоидитом Хасимото.
 Хасимото, Хидэо (род. 1979) — японский футболист.